Det i dag använda albanska alfabetet är baserat på det moderna latinska alfabetet och består av 36 bokstäver.

Det blev antaget på en kongress i Manastir den 14 och 22 november 1908.

Arabiskt, grekiskt och andra alfabet användes tidigare också för albansk skrift.

Albanskan har 29 konsonanter och 7 vokaler.

Alfabetet

Digrafer och särskilda bokstäver 
Ç ç, Dh dh, Ë ë, Gj gj, Nj nj, Rr rr, Sh sh, Zh zh

Källor

Fotnoter 

Alfabet baserade på det latinska alfabetet
Albanska